Herbert-Wehner-Platz steht für:
 Herbert-Wehner-Platz (Bonn), siehe Liste der Straßen im Bonner Ortsteil Hochkreuz
 Herbert-Wehner-Platz (Dresden), siehe Liste von Skulpturen und Kleindenkmalen in der Altstadt (Dresden)
 Herbert-Wehner-Platz (Hamburg), siehe Liste der Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg-Harburg